Typhlobelus är ett släkte av fiskar. Typhlobelus ingår i familjen Trichomycteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malartade fiskar
Typhlobelus